Бранку:

 Бранку — малый необитаемый остров Кабо-Верде, входящий в Надветренную группу островов (Барлавенту). 
 Бранку, Криштина (род. 1972) — португальская певица.
 Бранку де Сампайю, Жорже Фернанду (род. 1939) — португальский политический деятель.